Маратон у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2011. у Тегуу је одржан 27. августа.

Освајачи медаља 

Кенијске атлетичарке, победнице у маратону, ушле су у историју, пошто су први пут у на светским првенствима освојиле све три медаље за једну земљу у једној дисциплини, као и прве које су то урадиле у маратонској трци у обе конкуренције.

Рекорди пре почетка Светског првенства 2011.

Најбољи резултати у 2011. години 
Десет најбољих тркачица на маратону пре почетка првенства (26. августа 2011), имале су следећи пласман. 

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2011.

Квалификационе норме

Сатница

Краћи преглед трке 
Пошто је Танит Максвел из Јужноафриче Републике није стартовала, у трци су учествовале 54 такмичарке, из 22 земље. Маратон је почео у 9 часова, са погрешним стартом, по облачном времену на температури од 24°C и влажности ваздуха изнад 80%. До 10 км, маратонке су трчале у групи и на пролазу су прошле у времену 36:26. На челу су биле Безунеш Бекеле (Етиопија), Каролин Ротич (Кенија), -Aselefech Mergia}- (Етиопија), Атседе Бајса (Етиопија), Азуса Нојири, Реми Наказато, Јукико Акаба (Јапан), Чен Ронг (Кина), Мариза Барос (Португал), Шарон Чероп (Кенија) и Лисхан Дула (Бахреин) са проласком од 36,27-28. Нојири покушава да наметну свој темпо и наставља да предводи групу. У првом кругу на 15 км са 54:11, три Етиопљанке преузимају вођство, али Портигалка Барош хвата корак и преузима водећи улогу. На 20 км у времену 1:12:39, 31 маратонка се груписала из водеће Приске Џепто (Кенија), у мање од четири секунде. Само је 31. Лусија Кимани, (Босна и Херцеговина убрзо након тога одустала. После 1 сат и 30 минута, 30 маратонки је тесно груписано.

Тек након два сата трке 5 маратонки се издваја из групе и преузима вођство. Ту су биле две Етиопљанке: -{Aselefech Mergia}- и Безунеш Бекеле и три Кенијке Шарон Чероп, Една Киплагат и Приска Џепто. Кенијке убрзо стичу надокнадиву предност и тада постаје сигурно да ће Кенијке освојити светско првенство. На 40 км Киплгат са 2:21:30 има предност од другопласиране Џепто 9 секунди, 11 од треће Чероп, а 36 од четврте Бекеле. Киплагат лако побеђује са 2:20:43.

Резултати

Финале 
,

На старту је било пријављено 55 маратонки.

Пролазна времена

Резултати за светски куп

Референце

Спољашње везе 
 Резултати женског маратона на званичном сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2011.
Маратон на Светском првенству у атлетици на отвореном